Wzgórze Partyzantów (Wrocław) – wzniesienie we Wrocławiu
 Wzgórze Partyzantów (Kotlina Jeleniogórska) – wzniesienie w Jeleniej Górze, na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej